Igor Josić (Tuzla, 8. rujna 1989.), bh. hrvatski nogometni vratar

Klub 
Igrao za Slobodu iz Tuzle. 2009. je prešao u NK Mramor, Mramor. Iz Mramora je 2012. prešao u Radnik iz Lipnice. Nakon dvije godine zaigrao je za Gradinu iz Srebrenika. Krajem ljeta 2014. otišao je u njemački RSV Meinerzhagen.

Reprezentacija 
Igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine do 19 godina.

Izvori 

Životopisi, Tuzla
Nogometaši FK Sloboda Tuzla
Hrvatski nogomet u Bosni i Hercegovini